Іванина Василь Миколайович (* 1947) — український прозаїк, перекладач, член НСПУ.
 Іванина Нестор Титович (1894-1977) — український культурний діяч, письменник.